

Nombre común 
 En poesía francesa, un rondelet designaba un rondeau o un rondel. En poesía de lengua inglesa, el término designa igualmente un poema con forma fija.

Patronimicos
 Guillaume Rondelet (1507–1566) fue un médico y naturalista francés.
 Jean-Baptiste Rondelet (1743–1829) fue un arquitecto francés, llamado frecuentemente Jean Rondelet.

Odónimo 
 La rue Rondelet, en el 12e arrondissement de Paris de París, nombrada en memoria de Jean Rondelet.